Annie Lööf – politica svedese
 Fredrik Lööf – ex velista svedese
 Mattias Lööf – ex giocatore svedese di hockey su ghiaccio
 Thor Lööf – atleta svedese di combinata nordica